Wohltätigkeitsorden steht für
Wohltätigkeitsorden (Bulgarien)
Eupoieia-Orden, Griechenland